Проводни́к — тот, кто сопровождает кого-либо для указания пути, например, горный проводник. Также может означать:

Фильмы 
 «Проводник» — норвежский фильм 1987 года.
 «Проводник» — российский фильм 2018 года.

Узлы 
 Проводник  — узел на базовой верёвке, используемый для организации точек крепления (см. список узлов):
 Австрийский проводник
 Встречный проводник
 Двойной проводник
 Соединяющий австрийский проводник

Прочее 
 Проводник — железнодорожный служащий, сопровождающий пассажирский вагон в пути и обслуживающий пассажиров.
 Проводник (электричество) — вещество, проводящее электрический ток, или элемент электрической цепи, изготовленный из такого вещества.
 Проводник (морской термин) — трос, использующийся для подачи буксира (троса) на буксируемый объект (судно).
 «Проводник» — завод резиновых изделий, располагавшийся в Риге и существовавший в конце XIX — начале XX века.
 Проводник — посёлок в Коломенском районе Московской области, административный центр муниципального образования «Сельское поселение Проводниковоское».
 Проводник Windows, explorer.exe — компьютерная программа, файловый менеджер и среда рабочего стола, предоставляющая пользователю графический интерфейс для доступа к файлам и работающая под управлением операционной системы Microsoft Windows.
 «Проводник» — девятый эпизод второго сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».